

Anno 
 544 o 544 a.C.

Codici 
 544 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wilhelm Foerster Observatory, di Berlino

Matematica 
 544 – numero